

Aziende
Tecnica – un'azienda italiana

Mezzi di trasporto
tecnica – un tipo di veicolo militare

Tecnica
tecnica – l'insieme delle norme applicate e seguite in un'attività umana